Coudray (Eure)
 Coudray (Loiret)
 Coudray (Mayenne)
 Le Coudray (Eure-et-Loir)